No Smoke Without Fire – dziewiąty album studyjny Wishbone Ash.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Martin Turner – gitara basowa, wokal
 Andy Powell – gitara, wokal
 Laurie Wisefield – gitara, wokal
 Steve Upton – perkusja

Przypisy 

Albumy Wishbone Ash
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy MCA Records
Albumy wyprodukowane przez Dereka Lawrence’a